Лаймская художественная академия () — художественный колледж в городе Олд-Лайм, в штате Коннектикут, США.

Основана в 1976 году американской художницей Элизабет Гордон Чендлер.

Академией присваивается степень бакалавра свободных искусств, по окончании образовательных программ: живопись; скульптура; книжная графика.

Большинство преподавателей являются выпускниками известных высших учебных заведений: отделение живописи Йельского университета или Хардфордской художественной школы (Университет Хартфорда).

В 2014 году Лаймская художественная академия была включена в структуру Университета Нью-Хейвена.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт